Edward Gwidon Lorenz (1874-1930), polski prawnik, sędzia, fotografik, działacz społeczny
 Edward Norton Lorenz (1917-2008), amerykański matematyk, meteorolog